Яна Новотна і Аранча Санчес Вікаріо були чинними чемпіонками, але того року не брали участі.

Мередіт Макґрат і Лариса Савченко виграли титул, перемігши у фіналі пару Манон Боллеграф і Ренне Стаббс з рахунком 6–2, 7–6.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Мередіт Макґрат /  Лариса Савченко (чемпіонки)
 Манон Боллеграф /  Ренне Стаббс (фінал)
 Ніколь Арендт /  Лаура Голарса (чвертьфінал)
 Катріна Адамс /  Зіна Гаррісон-Джексон (півфінал)

Сітка

Посилання 
 1995 World Doubles Cup Draw

WTA Doubles Championships
Тур WTA 1995